Le mot évangile peut référer aux entités suivantes.
 Un évangile était un décret publié par l'empereur romain pour proclamer une bonne nouvelle. 
 L'évangile est, pour les chrétiens, la « bonne nouvelle » du salut par Jésus-Christ.
 Au pluriel, les Évangiles sont les quatre premiers livres du Nouveau Testament. Ils sont également désignés, dans leur totalité, sous le nom d'Évangile au singulier. Il existe aussi des évangiles apocryphes.
 Les Évangiles de l'enfance sont des récits sur les premières années de Jésus, dans les évangiles selon Matthieu et Luc ainsi que dans plusieurs apocryphes.
 « Côté de l'évangile », côté à gauche de l’autel, dans une église, en faisant face à l’autel. Le côté droit est dit « côté de l'épître ».
 La rue de l'Évangile est une rue du  de Paris où se dresse la croix de l'Évangile, lieu de pèlerinage parisien.